«Саяны» — скорый фирменный поезд РЖД № 67/68 сообщением Абакан — Москва — Абакан Красноярской железной дороги. До 2000 года ходил по маршруту Красноярск — Абакан (через ст. Саянскую) № 023/024

История поезда 
Скорый фирменный поезд «Саяны» (до 2000 года — скорый поезд № 023/024 Абакан — Красноярск, через ст. Саянская), по маршруту Абакан — Москва — Абакан ходит ежедневно, с прибытием на Ярославский вокзал Москвы. Время в пути составляет 73,5 часа.

В 2008 году поезд № 067/068 Абакан — Москва — Абакан получил шесть новых купейных вагонов — с электронными табло и системой кондиционирования воздуха. Раньше вагоны были выкрашены в синий цвет с добавлением горной тематики. На сегодняшний день вагоны поезда № 067/068 «Саяны» раскрашены корпоративными цветами ОАО «РЖД».

Услуги 
 Купе запираются с помощью электронного ключа — чипа, который при отправке выдают всем пассажирам. Если вор пытается взломать электронный замок, сигнал тревоги поступает на общий пульт.
 Чай, кофе, кондитерские изделия.
 Блюда из вагона-ресторана.

Ссылки 
 «Саяны»
 На сайте Красноярской железной дороги также есть информация о поезде «Саяны»

Поезда России